

Toponymie 

 Francisco Santos, une municipalité de l'État du Piauí, au Brésil.

Personnalités 

 Francisco Santos Calderón, homme politique et journaliste colombien, vice-président de la Colombie de 2002 à 2010 ;
 Francisco Santos Xesko, artiste portugais et angolais ;
 Francisco Santos, cinéaste portugais ;
 Francisco Santos, nageur portugais né en 1998.